El mot àlgebra està lligat a la ciència matemàtica. Actualment:

 S'anomena àlgebra la branca de les matemàtiques que estudia les operacions matemàtiques i les fórmules i equacions que permeten escriure.
 S'anomena àlgebra abstracta, moderna o senzillament àlgebra l'estudi de diferents estructures algebraiques i les propietats de les seves operacions. Algunes d'aquestes estructures tenen per nom la mateixa paraula àlgebra, per exemple:
 Àlgebra de Boole
 σ-àlgebra
 Àlgebra sobre un conjunt
 Àlgebra sobre un anell
 Àlgebra sobre un cos